Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2011 проводился с 19 по 26 марта 2011 года в городе Мидленд (штат Мичиган). Чемпионат проводился в 37-й раз, в 3-й раз в штате Мичиган и впервые в Мидленде.

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ).

Чемпионом стала команда, представляющая штат Вашингтон (скип Брэйди Кларк, ставший чемпионом в 8-й раз; команда из штата Вашингтон стала чемпионом в 11-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей штат Аляска (скип Steve Shuttleworth). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая штат Мэриленд (скип Scott Edie).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го и 4-го места

Тай-брейк 
За выход в плей-офф с 3-го места

За выход в плей-офф с 4-го места

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−5:00)

Полуфиналы. 25 марта, 14:00

Матч за 3-е место. 26 марта, 9:00

Финал. 26 марта, 9:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2011
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2011

Спорт в США в 2011 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Мичигане
Март 2011 года